Salmonville-la-Rivière , Seine-Maritime, voormalige gemeente
 Salmonville-la-Sauvage, Seine-Maritime, voormalige gemeente